In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 205:

 Interstate 205 (Kalifornien)
 Interstate 205 (Oregon-Washington)